Склад збірної Нігерії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Нігерія
С 2010